Jules Favre peut désigner :
 Jules Favre (1809-1880), avocat et homme politique français ;
 Jules Favre (1882-1959), géologue, paléontologue, malacologue et mycologue suisse ;
 Jules Favre (1999-), joueur français de rugby à XV.